Alte Wallfahrtskirche (Alte Wallfahrtskapelle) steht für
Alte Wallfahrtskirche (Cagliari)
Alte Wallfahrtskirche (Werl)
Alte Wallfahrtskapelle steht für
 Alte Wallfahrtskapelle (Gschnaidt)
Alte Wallfahrtskapelle (Hessenthal)